Вита́лий И́горевич Кале́шин (3 октября 1980, Краснодар) — российский футболист, защитник.

Биография 

Представитель футбольной династии Калешиных. Дед Виктор Калешин — футболист майкопского «Динамо», возглавлял в Майкопе областную коллегию судей. Отец, бывший игрок и тренер «Кубани» Игорь Калешин и старший брат Евгений Калешин.

По 4 сезона выступал за тольяттинскую «Ладу» и «Кубань», где был капитаном. В начале января 2008 года подписал четырёхлетний контракт с «Москвой», где помимо функций флангового защитника использовался и на позиции полузащитника. В феврале 2009 года на правах годичной аренды с правом выкупа перешёл в казанский «Рубин». В декабре 2009 года был выкуплен у «Москвы» и подписал контракт с «Рубином» по схеме «2+1».

28 мая 2013 года на правах свободного агента перешёл в ФК «Краснодар», подписав однолетний контракт.

Награды и достижения 
Командные

 «Кубань»
 2-е место в Первом дивизионе России (выход в Высший дивизион) (2): 2003, 2006

 «Рубин»
 Чемпион России: 2009
 Бронзовый призёр чемпионата России: 2010
 Обладатель Кубка России: 2011/12
 Обладатель Суперкубка России: 2010, 2012

«Краснодар»
Финалист Кубка России 2013/14
Бронзовый призёр чемпионата России 2014/15
Личные

 По итогам сезонов 2006 и 2007 годов по опросам журналистов признавался лучшим футболистом Краснодарского края.

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Краткие сведения на сайте Газеты.ру
 100 вопросов Виталию Калешину

Футболисты России
Игроки ФК «Кубань-2»
Игроки ФК «Рома» Бельцы
Игроки ФК «Лада-Тольятти»
Игроки ФК «Кубань»
Игроки ФК «Москва»
Игроки ФК «Рубин»
Игроки ФК «Краснодар»
Калешины